Мегвачи има више значења:

 Мегвачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мегвачи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику